Joël Pourbaix
Marcel Pourbaix
Diagramme de Pourbaix
Nicolas Pourbaix